Al curs de la història, hi ha hagut diferents universitats a Lovaina (Leuven, Louvain), actualment a Bèlgica, amb confusió freqüent del nom:
 Antiga Universitat de Lovaina (1425-1797), la universitat històrica, catòlica, tipus studium generale, abolida durant la revolució francesa el 1797
 Universitat estatal de Lovaina (1817-1835), nova universitat pública, no confessional, creada per Guillem I dels Països Baixos
 Universitat catòlica de Lovaina (1834-1968) (1834-1968), creada per l'episcopat belga, primer a Malines (Universitat catòlica de Malines), transferida el 1835 a Lovaina quan la Universitat estatal va ser abolida per les forces clericals del jove estat belga
 KU Leuven (1968), universitat catòlica de parla neerlandesa, resultat de l'escissió de la Universitat catòlica de Lovaina (1834-1968); establerta a Lovaina
 Universitat catòlica de Lovaina (1968) (1968), universitat de parla francesa, resultat de l'escissió de la Universitat catòlica de Lovaina (1834-1968); establerta a la ciutat nova de Ottignies-Louvain-la-Neuve